Aulaga merina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis; o
 el nombre común de la planta Genista hirsuta.